Thomas Neuwirth ist der Name folgender Personen:

* Thomas Neuwirth (Politiker) (1905–1988), österreichischer Politiker
 Thomas „Tom“ Neuwirth (* 1988), österreichischer Sänger und Travestiekünstler, siehe Tom Neuwirth